splitsen (schiemanswerk), een bewerking van touwwerk
splitsen (didactiek), een rekendidactiek

Zie ook
splitsing (doorverwijspagina)